Konservativ steht für:

 eine Geisteshaltung und politische Strömung, siehe Konservatismus
 eine Richtung innerhalb des Reformjudentums, siehe Konservatives Judentum
 nichtoperativ in der Medizin in Bezug auf eine nicht operative Behandlung, siehe Konservative Therapie
 in der Physik eine die Energiemenge erhaltende Kraft, siehe konservative Kraft
 im Ingenieurwesen eine auf Sicherheit bedachte Annahme, siehe konservative Annahme

Siehe auch: